Entwöhnung bezeichnet:

 Beatmungsentwöhnung (auch Weaning), Entwöhnung vom Beatmungsgerät von beatmeten Patienten
 die Behandlung von Suchtkrankheiten im Rahmen ihrer medizinischen Rehabilitation 
 das Abgewöhnen der Milchernährung bei Säuglingen beziehungsweise Kleinkindern, siehe Abstillen; bei Tieren als Absetzen bezeichnet

Siehe auch: